Steve Pearce – batterista, ex membro dei Tigertailz
 Steve Pearce – bassista
 Steve Pearce – giocatore di baseball statunitense
 Steve Pearce – pattinatore di short track britannico
 Steve Pearce – politico statunitense